Corso Trapani – ulica biegnąca południkowo na zachodnich obrzeżach Turynu. Corso Trapani zaczyna się na skrzyżowaniu z Corso Francia na Piazza Rivoli i biegnie w kierunku południowym. Przy końcu ulicy znajduje się Parco Ruffini.

Bibliografia 
 

Ulice w Turynie